Владимир Андреевич Воронков: Воронков, Владимир Андреевич (1926—1991) — капитан рыболовного тральщика, Герой Социалистического Труда. 
 Воронков, Владимир Андреевич (род. 1988) — российский хоккеист.